Змагання з фехтування на рапірах в індивідуальній першості серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 відбулися 10 серпня. Участь взяли 35 спортсменок з 27 країн.

Призери

Змагання

Фінальний раунд

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки